Västra Harasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Harasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (6,87 ha)
Västra Harasjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (56,9 ha)

Se även
Harasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn